Seekarspitze kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Seekarspitze (berg i Österrike, Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, lat 47,27, long 13,54), 
 Seekarspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz), 

Robotskapade Österrikeförgreningar